Les llengües tucanes orientals són una branca proposada de les llengües tucanes, parlades en el nord-oest de la Amazònia, a la frontera entre el Brasil i Colòmbia.

Classificació 
Les llengües tucanes orientals constitueixen el grup més nombrós tant pel nombre de llengües com demogràficament, dins de la família tucana. Les classificacions d'internes d'ASJP i Ethnologue difereixen encara que ambdues coincideixen en grups d'últim nivell. La classificació de Ethnologue usa tres subgrups:
 Tucano nord-oriental (N)
 Tucano centreoriental (C)
 Tucano sud-oriental (S)
Mentre que ASJP basat en similituds lèxiques proposa el següent arbre cladístic:

La posició divergent del barasana es deu a la seva pertinença a l'àrea lingüística de l'alt Vaupés. Com pot veure's la comparació lèxica no reflecteix els grups nord-oriental, centroriental (C) i sud-oriental (S). Els grups reconeguts universalment tant per Ethnologue com per ASJP són:
 Bara-Waimaya
 Tuyuca-Yurutí
 Piratapuyo-Tatuyo
 Desano-Siriano

Comparació lèxica 
Els numerals en diferents llengües tucanes orientals són:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=3|Bara-Tuyuca
! rowspan=2|Tucano
! rowspan=2|Piratapuyo(waihana)
! rowspan=2|Desano
! colspan=2|Tatuyo-Carapana
! rowspan=2|Barasana
! rowspan=2|PROTO-TUC. Or.
|-
! Waimaha !! Tuyuca !! Yurutí
! Tatuyo !! Carapana
|-
| '1' || hi'ka-(ɡa) || sihkaɡá || ĩ̀i̥'kʰã́- || niʔkã́- || ʉ̃̀ʰkã́ || uhu || híká- || hĩkã- || kóho.wɑ̃mẽ́ || *(d)ĩʔkã-
|-
| '2' || pʉa-(ɡa) || pùaɡá || pɨ'á- || pʉá- || pʉ́à || pẽ- || pɨ́ɡà- || pʉ̃ɡa- || sĩ́ŋ.ɨ̃ || *pɨa-
|-
| '3' || itīá-(ɡa) || ihtīáɡa || īi̥tʰī'á- || iʔtiá- || ìʰtíà || ũɾ̃ẽ- || ítíà- || itia- || hɨ́ɑ || *iʔtia-
|-
| '4' || ba'pári-(ka) || bahpáɾipa || ᵐbāḁˈpʰúbīi̥sāɾi- || baʔpáriti- || pʰìtítíá || ahpikũɾ̃ã || bàpàrì- || bapa-ri-kãnakã- || bɑbɑ́ɾi || *baʔpati-
|-
| '5' || hi'kábõkõro || sihkábõhêyêpa || ĩ̀i̥ˈkʰã́ȭo̥pʰɨ̀ɨ̥kʰɨ̀ɲ- || niʔkã́mokʉ- || ʉ̃̀ʰkã́mṍpẽ́ || yuhuru mõhõtõ || ̃híká- ̃wàbó- || hĩkã-wãmo-kãrõ || kóhó.mõ.kṍ.ɾõ || *(d)ĩʔkã ãbõkõto
|-
| '10' || pʉabõkõro || pùabòhêyêpa || pɨ̃̄ˈã́ṍo̥pʰɨ̄ɨ̥kʰɨɲ- || pʉámokʉ- || pʉ́àmõ̀pẽ̀ || pẽmõhõtõ || pɨ́ɡà- ̃wabó.̃kóò || pʉ̃ɡa-wãmo-kãrõ || hɨ́ɑ ɑ̃́mõ.kṍ.ɾõ || *pɨa ãbõkõtõ
|}

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Tucanoan (WALS)

Llengües tucanes